Unladen Swallow — проект по созданию оптимизированной версии CPython, полностью совместимой и значительно более быстрой. Для достижения этой цели в CPython добавлена виртуальная машина LLVM с JIT-компиляцией. Декларируется цель улучшение скорости в пять раз по сравнению с CPython.

Проект спонсировался Google и главные разработчики проекта, Томас Воутерс (Thomas Wouters), Джеффри Ясскин (Jeffrey Yasskin) и Коллин Винтер (Collin Winter) сами являются штатными сотрудниками Google, однако большинство участников проекта не являются сотрудниками Google. Unladen Swallow размещается на Google Code..

Как и многое другое, связанное с языком Python, название Unladen Swallow является ссылкой на Монти Пайтон, на одну из сцен в фильме Монти Пайтон и Священный Грааль.

Активность проекта 
Главный спонсор проекта Google потерял интерес к дальнейшему развитию проекта и перебросил большую часть разработчиков на другие более важные проекты . В свою очередь, команда Unladen Swallow не успела реализовать совместимость с Python 3 (Unladen Swallow изначально базировался на Python 2.6) и в середине 2010 года забросила почтовую рассылку. Однако официальных заявлений о закрытии проекта пока не было.

В начале 2011 года стало ясно, что проект закрыли.

При удалении из Python Enhancement Proposal (PEP) предложения о включении проекта Unladen Swallow в язык программирования Python, пояснением была фразаWith Unladen Swallow going the way of the Norwegian Blue, this PEP has been deemed to have been withdrawn. — то есть проект повторил судьбу попугая породы «норвежские голубые» из скетча Мёртвый попугай из 8-го эпизода «Летающего цирка Монти Пайтона».

Примечания

Ссылки 
 Сайт проекта 
 Unladen Swallow Retrospective  - мнение разработчика Unladen Swallow о будущей судьбе проекта

Реализации Python